Universidad de San Petersburgo puede referirse a:
Universidad Estatal de San Petersburgo; 
Universidad Politécnica Estatal de San Petersburgo; 
Instituto Tecnológico de San Petersburgo; 
Universidad Estatal de Economía y Finanzas de San Petersburgo; o
Universidad Estatal de Tecnologías informáticas, Mecánica y Óptica de San Petersburgo.